Ovo je cjelokupna filmografija američkog glumca Toma Cruisea.

Filmovi i zarade

 Izvor za sve honorare je IMDb.
 Izvor za sve profite filmova je boxofficemojo.com. Svi profiti odnose se na zaradu u cijelom svijetu, osim ondje gdje je to označeno s 'u SAD-u'. Iznosi nisu u potpunosti točni (obično su nešto veći) jer studiji nekad revidiraju podatke nekoliko godina nakon objavljivanja filma.
 Ovi iznosi nisu podešeni inflaciji.

Rotten Tomatoes
Filmovi Toma Cruisea na stranici Rotten Tomatoes prema podacima od 9. rujna 2008.

Metacritic

Izvori 

 Filmografija na službenoj stranici Toma Cruisea 

Cruise, Tom

ar:قائمة أفلام توم كروز